Unicable eller UniCable har flere betydninger:
 Unicable (teknologi) - satellitmodtagelsesteknologi
 UniCable (telekommunikationsvirksomhed)
 Unicable (mexikansk radiofoninet)